Amaurobius pilosus est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Amaurobius pilosus Hogg, 1900 est synonyme de Badumna pilosa (Hogg, 1900) ;
 Amaurobius pilosus Leech, 1972 nec Hogg, 1900 est synonyme d'Amaurobius leechi Brignoli, 1983.

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Desidae
Amaurobiidae